

Patronyme
Goussarov (masculin ; en ) ou Goussarova (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alekseï Goussarov (né en 1964), joueur de hockey sur glace russe ,
 Guennadi Goussarov (1937-2014), footballeur russe ;
 Mikhail Goussarov (1958-1999), mathématicien russe.

Patronyme russe